Als Mesenterial- oder Eingeweidearterien werden bezeichnet:
 Arteria mesenterica superior (obere Mesenterialarterie)
 Arteria mesenterica inferior (untere Mesenterialarterie)